Осика — українське прізвище.

 Осика Леонід Михайлович — український режисер, сценарист.
 Осика Сергій Григорович — український політичний діяч, юрист.

Українські прізвища